FDT est un sigle qui peut signifier :
 Flux de trésorerie disponible, un outil de la comptabilité ou finance d'entreprise ;
 François Trinh-Duc, un joueur international de rugby à XV.